Andy Murray ha battuto in finale 6–4, 5–7, 6–3 Rafael Nadal.

Teste di serie 
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per le semifinali.
  Rafael Nadal (finale)
  Roger Federer (semifinali)
  Andy Murray (campione)
  Nikolaj Davydenko (semifinali)
  Andy Roddick (quarti)
  James Blake (quarti)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Capitala World Tennis Championship 2009